El Campionat Mundial de Ral·lis 1997 va començar el 19 de gener amb la 65a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 25 de novembre.
El pilot Tommi Mäkinen va guanyar el campionat a tan sols un punt del segon classificat, l'escocès Colin McRae. Es determina el calendari en 14 proves i l'obligació que les escuderies s'inscriguin per competir a totes les curses.

Puntuació

Referències

Enllaços externs 
 
 

1997
Competicions esportives del 1997